West Coast Resurrection — другий незалежний альбом американського репера The Game, виданий лейблом Get Low Recordz 29 березня 2005 р. Реліз посів 53-ту сходинку чарту Billboard 200, 24-ту Top R&B/Hip-Hop Albums, 2-гу Independent Albums та 53-тю Billboard Comprehensive Albums. Виконавчий продюсер: JT the Bigga Figga. Зведення: G Man Stan, Ghazi, JT the Bigga Figga та Sean T.

Список пісень

Посилання 

Музичні альбоми 2005
Альбоми Game